Frowin von Hutten ist der Name folgender Personen:

* Frowin von Hutten († 1377), deutscher Ritter und Amtmann, Stammvater des Adelsgeschlechtes von Hutten-Steckelberg
 Frowin von Hutten († 1373), deutscher Amtmann
 Frowin von Hutten († um 1422), deutscher Ritter und Marschall
 Frowin von Hutten († 1479), deutscher Ritter
 Frowin von Hutten (um 1469) (um 1469–1529), deutscher Ritter und Hofmeister, Hauptmann des Schwäbischen Bundes
 Frowin von Hutten († 1540), deutscher Amtmann